«Plaza (de) San Ildefonso» puede referirse a:

Vías públicas

en España 
 Plaza de San Ildefonso, en Jaén.
 Plaza de San Ildefonso, en Madrid.
 Plaza de San Ildefonso, en Sevilla (junto al Iglesia de San Ildefonso).
 Plaza de San Ildefonso, en Zaragoza (junto al Convento de San Ildefonso).